Карбон може бити:

 карбон (периода), периода у геолошкој историји Земље
 угљеник, хемијски елемент
 полимер ојачан угљеничним влакнима, полимер који садржи угљенична влакна
 Карбон (Француска), насеље и општина у јужној Француској
 Карбон Блан, насеље и општина у југозападној Француској у региону Аквитанија, у департману Жиронда која припада префектури Бордо
 Карбон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Карбон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Карбон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Карбон (Мескитик)
 Карбон (Санта Марија Тлавитолтепек)
 Гнеј Папирије Карбон, римски политичар и конзул
 Карбон (АПИ)